Technique de menuiserie destinée à retenir les terres lors de creusement de tranchées ou de galeries de mine. On parle aussi de boisage pour la décoration intérieure d'une pièce d'habitation ;
 En élevage du vin et des spiritueux, le boisage consiste à faire séjourner la boisson dans un fût de bois pour obtenir des caractéristiques organoleptiques spécifiques, complémentaires à celles obtenues lors de la vinification ou de la distillation. C'est aussi un procédé consistant à utiliser des copeaux de bois dans des cuves pour obtenir un goût boisé. Dans l'Union européenne, cette pratique est autorisée uniquement sur Vin de table et Vin de pays par le règlement communautaire RCE 1507/06 du  modifiant le RCE 1493/99 du  définissant les pratiques œnologiques autorisées. L'utilisation des morceaux de bois de chêne est également autorisé sur les AOP sauf restriction par un cahier des charges spécifique. L'AOP Bordeaux ne l'a par exemple pas interdite.

Élevage et conservation du vin
Eau-de-vie
Eau-de-vie de raisin